Shanghai Masters 2019 var en tennisturnering, der af sponsorhensyn afvikledes under navnet Rolex Shanghai Masters, og som blev spillet udendørs på hardcourt-baner af typen DecoTurf i Qi Zhong Tennis Center i Shanghai, Folkerepublikken Kina i perioden 5. - 13. oktober 2019. Det var den 11. udgave af Shanghai Masters, og det var sæsonens ottende og næstsidste turnering på ATP Tour i kategorien ATP Tour Masters 1000.

Herresingletitlen blev vundet af Daniil Medvedev, som i finalen besejrede Alexander Zverev med 6-4, 6−1, og som dermed vandt Shanghai Masters for første gang. Det var Medvedevs anden Masters 1000-titel i karrieren, og turneringen var ligeledes den anden ATP Tour Masters 1000-turnering i træk, der blev vundet af Daniil Medvedev, idet han også havde vundet den foregående turnering, Cincinnati Open 2019.

Alle fire singlesemifinalister, Stefanos Tsitsipas, Daniil Medvedev, Matteo Berrettini og Alexander Zverev, var under 24 år gamle, og det var ikke sket i en ATP Tour Masters 1000-turnering siden German Open 1999.

I herredoublerækken sejrede Mate Pavić og Bruno Soares efter finalesejr på 6-4, 6−2 over Łukasz Kubot og Marcelo Melo. Sejren var Mate Pavić' første Masters 1000-titel, mens Soares tidligere havde vundet tre titler i kategorien ATP Tour Masters 1000. Det var imidlertid hans første gevinst i Shanghai Masters.

Præmier 

Den samlede præmiesum for turneringen androg $ 7.473.620 og fordelte sig som følger.

Herresingle

Hovedturnering 

Hovedturneringen i herresingle har deltagelse af 56 spillere, der fordeler sig på:
 45 direkte kvalificerede spillere i form af deres placering på ATP's verdensrangliste pr. 26. august 2019 (seks uger før turneringens start).
 4 spillere, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).
 7 spillere fra kvalifikationsturneringen (markeret med Q).

Kvalifikation 

Kvalifikationen havde deltagelse af 28 spillere, der spillede om de sidste syv ledige pladser i hovedturneringen. Følgende spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:
  Pablo Carreño Busta
  Vasek Pospisil
  Jérémy Chardy
  Alekandr Bublik
  Juan Ignacio Londero
  Marco Cecchinato
  Cameron Norrie

Ingen spillere gik videre til hovedturneringen som lucky loser.

Herredouble 

Herredoublerækken havde deltagelse af 32 par, der fordelte sig på:
 29 direkte kvalificerede par i form af deres placering på ATP's verdensrangliste.
 3 par, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).

Eksterne henvisninger 
 Shanghai Masters

Noter 

2019
ATP Tour 2019